Thomas Künzi, né le  à La Chaux-de-Fonds en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || CP Berne || LNA
|| 25 || 1 || 2 || 3 || 10 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || CP Berne || LNA
|| 36 || 5 || 6 || 11 || 58 || 11 || 3 || 4 || 7 || 14
|-
| 1990-1991 || CP Berne || LNA
|| 28 || 1 || 4 || 5 || 55 || 10 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1991-1992 || CP Berne || LNA
|| 33 || 3 || 3 || 6 || 55 || 11 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
|| 28 || 1 || 3 || 4 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 3 || 1 || 4 || 24 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 6 || 7 || 13 || 40 || 12 || 5 || 5 || 10 || 12
|-
| 1995-1996 || EV Zoug  || LNA
|| 33 || 1 || 9 || 10 || 54 || 9 || 0 || 0|| 0 || 10
|-
| 1996-1997 || EV Zoug || LNA
|| 31 || 3 || 1 || 4 || 38 || 10 || 0 || 2 || 2 || 16 
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
|| 27 || 2 || 2 || 4 || 8 || 20 || 2 || 6 || 8 || 14
|-
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 45 || 6 || 8 || 14 || 83 || 10 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta || LNB
|| 44 || 3 || 6 || 9 || 74 || 9 || 1 || 2 || 3 || 20
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 3 || 7 || 10 || 50 || 5 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2001-2002 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 37 || 1 || 1 || 2 || 73 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 29 || 1 || 2 || 3 || 65 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 31 || 0 || 1 || 1 || 20 || || || || || 

|539||40||63||103||737||121||12||23||35||150

Notes et références 

Naissance en octobre 1970
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace